Falscher Jasmin steht für:
 Europäischer Pfeifenstrauch, Pflanzenart aus der Familie Hortensiengewächse (Hydrangeaceae)
 Trachelospermum jasminoides, Pflanzenart aus der Familie der Hundsgiftgewächse (Apocynaceae)

Falscher Jasmin ist der Titel der folgenden Filme:
 Polizeiruf 110: Falscher Jasmin, 137. Folge der Filmreihe Polizeiruf 110